Kissing bezeichnet

 Kissing, Gemeinde im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg nahe Augsburg, Deutschland
 Kissing und Wildner, Musikverlag mit Sitz in Hamburg

Kissing ist der Name von
 Erich Kissing (* 1963), deutscher Maler

Siehe auch
 Kissinger
 Kissingen